Moringua är ett släkte av fiskar. Moringua ingår i familjen Moringuidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ålartade fiskar
Moringua